Нисиносима:
 Нисиносима — посёлок в Японии, расположенный в префектуре Симанэ.
 Нисиносима — один из Бонинских островов.